

Sigle 

 RAL, acronimo di Reichsausschuss für Lieferbedingungen – scala di colori normalizzata
 Retribuzione annua lorda

Codici 

 RAL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Riverside (Stati Uniti)
 ral – codice ISO 639-3 della lingua ralte